

Населені пункти та їхні частини
 Забоже — село в гміні Карчміська Опольського повіту Люблінського воєводства
 Забоже — село в гміні Садковіце Равського повіту Лодзинського воєводства
 Забоже — село в гміні Сломники Краківського повіту Малопольського воєводства
 Забоже — село в гміні Освенцим Освенцимського повіту Малопольського воєводства
 Забоже — село в гміні Насельськ Новодворського повіту Мазовецького воєводства
 Забоже — село в гміні Покшивниця Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Забоже — село в гміні Плятерув Лосицького повіту Мазовецького воєводства
 Забоже — село в гміні Хибе Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Забоже — село в гміні Жаркі Мишковського повіту Сілезького воєводства
 Забоже — село в гміні Моравиця Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Забоже — село в гміні Стопниця Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Забоже — село в гміні Полчин-Здруй Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства
 Забоже — село в гміні Ґрифіно Грифінського повіту Західнопоморського воєводства
 Забоже — частина міста Краків в Малопольському воєводстві
 Забоже — частина міста Забже в Сілезькому воєводстві
 Забоже — частина села Сіпйори в гміні Кциня Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Забоже — частина села Рителе-Олехни в гміні Церанув Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Забоже — частина села Папротно в гміні Висьмежице Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Забоже — осада в гміні Слупца Слупецького повіту Великопольського воєводства

Примітки